«Золотой венец границы» — премия, учреждённая в 1995 году Федеральной пограничной службой Российской Федерации. Присуждается в области литературы и искусства. Вручается в День пограничника.

Условия присуждения премии 

Цель премии — активизация работы по созданию в литературе и искусстве высокохудожественного образа военнослужащего — защитника государственной границы, стимулирования творческого труда писателей и деятелей искусства России.

Премия присуждается авторам за создание значительных художественных произведений разных жанров литературы и искусства, опубликованных в периодической печати или вышедших отдельными изданиями, выпущенных аудио и видеокассетами, поставленных на сцене, переданных по радио и телевидению, правдиво и талантливо отображающих жизнь, духовный мир и высокую нравственность пограничников.

Присуждается ежегодно в номинациях : «Актёрская работа», «Изобразительное искусство», «Кино», «Культурно-шефская работа», «Музейная работа», «Музыка», «Телевидение и радио», «Художественная литература».

Денежный эквивалент премии — 100 установленных законом минимальных размеров оплаты труда.

Положение о премии 
5. Решения о представлении произведений на премию из присланных на конкурс принимают жюри по каждой номинации, создаваемые при Культурном центре. Руководители жюри по номинациям входят в состав Комиссии.

6. В случае выдвижения кого-либо из членов Комиссии в качестве кандидата на соискание премии, его членство в этой Комиссии приостанавливается.

8. Органом, полномочным присуждать премию, является Коллегия Федеральной пограничной службы Российской Федерации, которая рассматривает представления Комиссии.

9. Вручение премии производится директором Федеральной пограничной службы Российской Федерации или по его поручению одним из членов Коллегии.

10. Лауреатам вручаются нагрудные знаки, дипломы лауреатов установленных образцов, а также денежное вознаграждение.

11. Лауреатам премии за литературные произведения предоставляется право на внеочередное издание или переиздание отмеченных премиями произведений в Книжно-журнальном издательстве «Граница».

Имена всех лауреатов премии заносятся в почётную книгу федеральной пограничной службы России.

Лауреаты премии 

 1997 — Белянкин, Евгений Осипович — за роман «Оборона Севастополя»
 2001 — Олег Грознецкий, специальный корреспондент ОРТ — за серию репортажей о жизни и работе пограничников Северного Кавказа и Таджикистана
 2002 — Старыгин, Игорь Владимирович — в номинации «Актёрская работа» (за фильм «Государственная граница»)
 2002 — Анатолий Марченко, член Союза Писателей России — за произведения о людях границы, романы «Звездочеты», «Возвращение», повести «Дозорной тропой», «Дальняя гроза», «Школьная фотография»
 2002 — Григорий Бибик, фотокорреспондент журнала «Пограничник» — за многолетнюю творческую деятельность по созданию фотолетописи пограничных войск
 2002 — Николай Овсянников, заслуженный работник культуры РФ, академик Академии российской словесности — в номинации «Культурно-шефская работа»
 2002 — Алексей Вахрушев, режиссёр киностудии «М-ФИЛЬМ», член Союза кинематографистов России — за документальный фильм «Остров» о пограничной заставе на острове Ратманова
 2002 — Андрей Ковальчук, заслуженный художник России — за создание памятника адмиралу Ф. Ф. Ушакову и Герою Советского Союза генералу армии В. А. Матросову
 2002 — Леонид Кафнер, корреспондент РЕН-ТВ — за серию телерепортажей
 2002 — творческая группа Нижегородской государственной телерадиокомпании (генеральный директор директор НГТРК Михаил Грошев и специальный корреспондент Михаил Ткачёв) — за цикл документальных телепрограмм «Границы Отечества»
 2003 — Александр Панкратов-Чёрный
 2003 — Михаил Пуговкин
 2003 — Вячеслав Тарасов, мэр Челябинска — в номинации «Культурно-шефская работа»

Примечания

Ссылки 
 Об учреждении ежегодной литературной премии «Золотой веней границы» ФПС России , innovbusiness.ru 
 Премия «Золотой венец границы», rsl.ru 

 
Появились в 1995 году в России
Награды по алфавиту